Codan steht für:
 Codan Medizinische Geräte, ein deutsches Medizintechnik-Unternehmen
 Codan Limited, ein australischen High-Tech-Unternehmen
 Codan (Versicherung), ein dänisches Versicherungsunternehmen

Zwei dieser Unternehmen leiten ihren Namen von der antiken, lateinischen Bezeichnung Codanus Sinus für einen Teil der Ostsee ab.